Une fille d'Ève peut faire référence à : 
 Une fille d'Ève, une comédie-vaudeville de Dumanoir et de Camille Pillet (1833)
 Une fille d'Ève, un roman réaliste d'Honoré de Balzac (1838)
 Une fille d'Ève, une comédie-vaudeville de Raimond Deslandes et de Henry Bocage (1874)
 Une fille d'Ève, un téléfilm français d'Alexandre Astruc (1989)

Voir aussi
 Filles d'Ève, feuilleton télévisé québécois
Filles d'Ève ou la Relation mère-fille, essai de Christiane Olivier (1996)